USS Montgomery je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Montgomery (C-9) 
 USS Montgomery (DD-121)

Montgomery